Il singolare dell'Open di Zurigo 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pam Shriver ha battuto in finale 6–3, 6–4 Manuela Maleeva.

Teste di serie

  Pam Shriver (campionessa)
  Helena Suková (secondo turno)
  Manuela Maleeva (finale)
  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

 Katerina Maleeva (quarti di finale) 
 Sandra Cecchini (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Raffaella Reggi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open di Zurigo 1988